Луций Емилий Мамерцин (Lucius Aemilius Mamercinus; Privernas) може да се отнася за:

 Луций Емилий Мамерцин (трибун), консулски военен трибун 391, 389, 387, 383, 382 и 377 пр.н.е.
 Луций Емилий Мамерцин, диктатор 377, консул 366 и 363 пр.н.е.
 Луций Емилий Мамерцин, началник на конницата 352 пр.н.е.
 Луций Емилий Мамерцин Привернат, консул 341 и 329, диктатор 335 пр.н.е.